Николай Иванович Козин:
* Козин, Николай Иванович (1888—1975) — советский учёный, специалист в области химии, технологии и товароведения пищевых жиров и эмульсий.
 Козин, Николай Иванович (род. 1955) — советский футболист, российский футбольный тренер.